Mark (comuna) — no condado de Västra Götaland, Suécia
Mark (Illinois) — aldeia dos Estados Unidos
Marco (moeda) — mark em várias línguas germânicas

Desambiguações de topônimos